Ачьэккооль (, где «ачьэӄ» — «савка», коол — «глубокая речка») — топоним в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Ачьэккооль (устар. Ачиккууль) — река, впадает в залив Ачьэккооль Чаунской губы Восточно-Сибирского моря.
 Ачьэккооль — мыс, выступ на восточном берегу острова Айон, координаты 69°44' с. ш. 169°19' в. д., код ГКГН 155599.
 Ачьэккооль — залив, вдаётся в восточный берег о. Айон, координаты 69°45' с. ш. 169°20' в. д., код ГКГН 558574.

См. также

Примечания